

Toponymes

Département de San Javier dans la province de Córdoba
 San Javier, ville et chef-lieu du département de San Javier de la province de Misiones;
 San Javier, ville et capitale du département de San Javier de la province de Santa Fe.

San Javier, ville du département de Santa Cruz dans la province de Ñuflo de Chávez.

San Javier ou San Javier de Loncomilla, commune et ville du Chili, dans la province de Linares, région du Maule.

San Javier est le centre et le nom de la Comuna 13 de Medellín (département d'Antioquia) et de deux de ses quartiers : San Javier 1 et 2.

San Javier, commune de la Région de Murcie en Espagne.

San Javier, ville du département de Río Negro.

San Javier : l'une des trois paroisses civile de la municipalité de San Felipe dans l'État d'Yaracuy.